Quaternário - escala de tempo geológico
Ou ainda:
Compasso quaternário
Setor quaternário

Desambiguação